Kemer steht für:

 Kemer, eine Stadt an der Türkischen Riviera in der Provinz Antalya
 Kemer (Landkreis, Antalya), Landkreis der türkischen Provinz Antalya
 Kemer (Burdur), Landkreis und Kreisstadt in der türkischen Provinz Burdur
 Kemer-Talsperre, im Süden der Türkei in der Provinz Aydın

Kemer ist der Familienname folgender Personen:

 Cemre Kemer (* 1985), türkische Schauspielerin und Popsängerin